Fipa peut désigner :
 les Fipa, un peuple de Tanzanie et de Zambie
 le fipa, leur langue

Voir aussi